Kyaw steht für:
 Kyaw (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Kyaw ist der Familienname folgender Personen:
 Dietrich von Kyaw (* 1934), deutscher Diplomat 

 Heinrich Rudolph von Kyaw (1809–1885), deutscher Jurist, Schriftsteller und Familienchronist
 Kyaw Ko Ko (* 1992), myanmarischer Fußballspieler
 Victoria Tugendreich von Kyaw (1657–1717), schlesische und sächsische Adlige, siehe Victoria Tugendreich von Kanitz

Siehe auch:
 Kyau & Albert
 Kyau-Haus